Ши́да-Ка́ртли (, дословно «внутренняя Картли»; Верхняя Карталиния) — край (мхаре), административно-территориальная единица Грузии, часть исторического региона Картли. Расположена в центральной части Грузии и соседствует с мхаре Имеретия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Квемо-Картли, а также с отдельной административной единицей Тбилиси. На данный момент бо́льшую часть региона контролирует частично признанная как государство Южная Осетия.

Административный центр — город Гори.

Административно-территориальное деление 
В административном отношении фактически край состоит из четырёх муниципалитетов (до 2006 года — районов):
{|class="standard sortable"
 !Муниципалитет || площадь,км²|| населениеперепись 2002,чел. || населениеперепись 2014,чел. || населениеоценка2019,чел. || центр
 |-
 | Горийский муниципалитетВ 2006 — 2008 годах на подконтрольных Грузии на тот момент частях Цхинвальского района Республики Южная Осетия были созданы временные муниципалитеты с центрами в сёлах Эредви и Курта, которые упоминаются в Национальной статистической службе Грузии (см. ) как Эредвинский и Куртский муниципалитеты, однако официально количество муниципалитетов в крае Шида-Картли не увеличено. || align="right" | 1352 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Гори
 |-
 | Джавский муниципалитет (100 % подконтрольный де факто ЮО || align="right" | 1503 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || пгт. Джава
 |-
 | Карельский муниципалитетВ 2006 — 2008 годах на подконтрольной Грузии на тот момент части Знаурского района Республики Южная Осетия был создан временный муниципалитет с центром в селе Тигва, который упоминается в Национальной статистической службе Грузии (см. ) как Тигвинский муниципалитет, однако официально количество муниципалитетов в крае Шида-Картли не увеличено. || align="right" | 688 ||align="right" |  || align="right" | || align="right" | || г. Карели
 |-
 | Каспский муниципалитет || align="right" | 803 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Каспи
 |-
 | Хашурский муниципалитет || align="right" | 585 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Хашури
 |-
 | край, всего || align="right" | ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | ||г. Гори|}

По законодательству Грузии, край Шида-Картли включает также 5-й Джавский муниципалитет (с центром в посёлке Джава), фактически расположенный на части неподконтрольного грузинским властям Дзауского района частично признанной Республики Южная Осетия. Город Цхинвали Горийского муниципалитета полностью контролируется властями Республики Южная Осетия и является столицей республики.
Населённые пункты Города: Гори (48 143 чел., перепись 2014 года), Хашури (26 135 чел.), Каспи (13 423 чел.), Карели (6654 чел.)Посёлки городского типа: Сурами в Хашурском муниципалитете (7492 чел., перепись 2014 года); Агара в Карельском муниципалитете (3364 чел.).

 Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения края составила 259 251 житель, на 1 января 2014 года — 313 800 жителей (без учёта Цхинвальского района Южной Осетии).

По переписи населения 2002 года в подконтрольной части края из 314 039 жителей большинство составляли грузины (91,8 % или 288 382 чел.). Осетины составляли 4,3 % (13 383 чел.), азербайджанцы — 1,8 % (5768 чел.), армяне — 1,1 % (3521 чел.), русские — 0,6 % (1946 чел.).

По переписи населения 2014 года в подконтрольной части края из 263 382 жителей большинство составляли грузины (94,72 % или 249 479 чел.). Азербайджанцы составляли 2,09 %, осетины — лишь 1,77 %, армяне — 0,79 %, русские — 0,29 %.Национальный состав края (перепись 2014 года)Осетины расселены на юге Шида-Картли, в частности, в Горийском (1736 чел. или 1,38 % по переписи 2014 года) и Карельском муниципалитетах (931 чел. или 2,25 % по переписи 2014 года) — в том числе в предгорьях Триалетского хребта, а также в Каспском муниципалитете (1745 чел. или 3,99 % по переписи 2014 года) и Хашурском муниципалитете (256 чел. или 0,49 % по переписи 2014 года).Национальный состав муниципалитетов Шида-Картли (перепись населения 2014)' (без территорий, подконтрольных Южной Осетии)''

Религия 
Большинство населения края (подконтрольной Грузии части) — православные (96,3 %), меньшинство — мусульмане (1,8 %) и др.

Примечания